The Real McKenzies — кельтик-панк-группа из Ванкувера, Канада. Группа была образована в 1992 году. Музыка коллектива совмещает в себе древние сказания о подвигах шотландского народа и современные агрессивные гитарные рифы. На сегодняшний день группа записала семь студийных альбомов, два концертных альбома и множество компиляций.

История группы 
Группа The Real McKenzies была основана в 1992 году Полом МакКензи. Когда Пол был маленьким, бабушка и дедушка любили наряжать его в национальные шотландские одежды, в которых он пел и танцевал народные танцы, а также рассказывали различные истории о шотландском народе (подвигах Уи́льяма Уо́ллеса, о тирании английского короля Эдуарда на землях Шотландии и т. д.). Пол МакКензи утверждал: «Создание шотландской панк-группы — это возможность получить реванш (имея в виду поквитаться с Англией). Большое количество шотландцев иммигрировало в Канаду. Как видите — шотландцы выбрали северную часть Америки, а ирландцы — южную, как это всегда и было».

В 1995 году группа выпустила одноимённый альбом «The Real Mckenzies». Спустя четыре года после выпуска первого альбома, группу заприметил не кто иной, как Джои «Шитхед» Кейтли (фронтмэн легендарной канадской панк-банды D.O.A.) Именно он и взялся продюсировать следующее творение The Real McKenzies — «Clash Of the Tartans», выпустив их на лейбле Sudden death records. В дальнейшем The Real McKenzies издавались на Honest Don rec. до 2005 года. Альбомы «10,000 Shots» (2005), «Off The Leash» (2008) и «Westwinds» (2012) были изданы на легендарном лейбле Фэт Майка, лидера культовых NOFX Fat Wreck Chords records.

Real McKenzies настоящие короли дорог и искатели приключений, как и их древние предки. Они шесть раз отправлялись в турне по северной Америке, семь раз в Европу, где на выступлениях собирали бесчисленное количество народа. Канадские шотландцы выступали с такими известным панк-рок-группами как Rancid, NOFX, Шейн Макгован, Flogging Molly, Rise Against, Thrice, Bouncing Souls и другими. В России The Real McKenzies играли с группами Белфаст и Tintal.

На концертах, как истинные почитатели шотландского стиля, ребята появляются перед зрителями в килтах, высоких чулках и спорранах, добавляя к своему внешнему виду ирокезы.

Они выпустили свой последний альбом под названием «Westwinds» на 27 марта 2012 на лейбле Fat Wreck Chords.

Творчество 
Песни Real McKenzies повествуют об истории Шотландии, её народа, её героях, войнах, врагах, страдании шотландцев от вторжений на их земли. Также немного поют и о себе, о любимом национальном напитке виски и посиделках, связанных с ним.

В их творчестве есть каверы на старые шотландских хиты: Loch Lomond, Auld Lang Syne, а также присутствует пиратская тематика в песне «Mainland» (клип на эту песню есть на DVD «Pissed Tae Th' Gills») и трогательная и забавная композиция «Nessie» о Лохх-Несском чудовище одноимённого озера в Шотландии.

Интересные факты 

 Многие ошибочно полагают, что волынку в панк-роке впервые стали использовать ирландские американцы Dropkick Murphys — на самом деле это заслуга The Real McKenzies.
 Гитаристу дали прозвище «Bone» (англ. «Кость») за его худощавое телосложение в детстве.
 Килты ребята носят на «босу задницу».
 Однажды Пол Маккензи поссорился с гитаристом, после чего 6 месяцев провёл в больнице.

Состав группы

Участники 
 Пол Маккензи — лид-вокал
 Курт «Дирти» Робертсон — гитара, вокал
 Горд Тейлор — волынка, бэк-вокал
 Шон Селлерс — ударные
 Марк «Боун» Боланд — гитара, вокал
 Гуомпер — бас-гитара

Бывшие участники 
 Anthony «Tony Baloney» Walker — гитара, вокал
 Paul Monk — мандолина, гитара, вокал
 Dave Gregg — гитара
 Angus MacFuzzybutt — бас
 Jamie Fawkes — бас
 Little Joe Raposo — бас, вокал
 Glenn McKruger — ударные
 Brad Lambert — ударные, вокал
 Brad Attitude — ударные
 Matt MacNasty — волынка
 Stuart MacNeil — волынка
 Mike MacDonald — волынка
 Matthew Hawley — волынка
 Anthony Kerr — волынка

Дискография

Студийные альбомы 
1995 — McKenzies
1998 — Clash of the Tartans
2001 — Loch’d and Loaded
2003 — Oot & Aboot
2005 — 10,000 Shots
2008 — Off The Leash
2012 — Westwinds
2015 — Rats in the Burlap
2017 — Two Devils Will Talk

2020 — Beer and Loathing

Концертные альбомы 
2002 — Pissed Tae Th' Gills — A Drunken Live Tribute To Robbie Burns
2010 — Shine Not Burn

Компиляции 
 Short Music for Short People, 1999
 Alpha Motherfuckers — A Tribute To Turbonegro, 2001
 Agropop Now, 2003
 «Floyd:..
And Out Come The Teeth» A free Fat Wreck Chords compilation CD handed out at the Fat tent on the 2001 Warped Tour
 SHOT SPOTS-Trooper Tribute.
 Live From Europe, Deconstruction Tour 2003.

Другие группы из Канады 
 Irish Moutarde
 The Mahones
 The Dreadnoughts

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 The Real McKenzies в YouTube

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Панк-рок-группы Канады
Музыкальные коллективы из Ванкувера
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Фолк-рок-группы
Кельтский панк
Исполнители Fat Wreck Chords